Purola  kan syfta på:

Purola – ett bosättningsområde i Vasa stad, se Bobäck, Vasa
 Purola – en by i Pyttis kommun, Södra Finlands län, se Svartbäck (Pyttis)
 Purola hållplats –  en tidigare järnvägshållplats i Träskända i stadsdelen Wärtsilä